Plaats in Indonesië
 Sumberarum (Moyudan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sumberarum (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sumberarum (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sumberarum (Kerek), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Sumberarum (Ngraho), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sumberarum (Wates), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumber Arum, doorverwijspagina